

Ібряєво — село, Сєверний район, Оренбурзька область
 Ібряєво — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область